Łubowo (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Gnieźnieński
 Łubowo (Groot-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Gnieźnieński
 Łubowo (West-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Szczecinecki